Палац Потоцьких, смт. Антоніни
 Палац Потоцьких, м. Броди
 Палац Потоцьких, смт. Дашів
 Палац Потоцьких, м. Івано-Франківськ
 Палац Потоцьких, с. Конюшків
 Палац Потоцьких, м. Львів
 Палац Потоцьких, смт. Микулинці
 Палац Потоцьких, с. Новосілки
 Палац Потоцьких, м. Одеса
 Палац Потоцьких, с. Рай
 Палац Потоцьких, м. Тульчин
 Палац Потоцьких, м. Червоноград

Втрачені
 Палац Потоцьких, с. Печера